Особо охраняемые природные территории Карачаево-Черкесской Республики — участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Общие сведения 
В Карачаево-Черкесии функционируют особо охраняемые природные территории (ООПТ) следующих категорий: 4 ООПТ федерального значения, 8 заказников республиканского значения, 74 памятника природы.

ООПТ федерального значения

Заказники республиканского значения 
Заказники общей площадью 224 тыс. га организованы в целях сохранения и восстановления экосистем, а также видов, занесенных в Красную книгу РФ. Кроме федерального заказника «Даутский» (74,9 тыс. га, комплексный), имеются заказники республиканского значения:
 «Черемуховский» — комплексный, 36,5 тыс. га,
 «Архызский» — комплексный, 35,3 тыс. га,
 «Чиликский» — видовой (по косуле, оленю, серне), 35 тыс. га,
 «Дамхурц» — комплексный, 30 тыс. га,
 «Хасаутский» — комплексный, 18 тыс. га,
 «Эльбурганский» — комплексный, 15 тыс. га,
 «Лабинский» — комплексный, 15 тыс. га,
 «Белая скала» — орнитологический, 400 га.

Памятники природы 
Из 74 памятников природы, имеющих республиканское значение, ботанических — 25, геоморфологических — 17, геологических — 5, ландшафтных — 4, водных объектов — 13 (в том числе, 8 минеральных источников), пещер — 10.

Ссылки 
 ООПТ на сайте Госприроднадзора КЧР
 Карачаево-Черкесия на сайте МПР РФ

Примечания 

Охраняемые природные территории Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесия